Oana Gavrilă (* 19. April 1998) ist eine rumänische Tennisspielerin.

Karriere 
Gavrilă begann mit sieben Jahren das Tennisspielen und bevorzugt Sandplätze. Sie gewann bisher fünf Einzel- und 21 Doppeltitel auf der ITF Women’s World Tennis Tour.

2016 erreichte sie mit Georgia Crăciun das Achtelfinale im Juniorinnendoppel bei den Australian Open und den French Open sowie mit Anastasia Dețiuc in Wimbledon.

In der deutschen 2. Tennis-Bundesliga spielte sie 2017 und 2018 für den TC Blau-Weiß Vaihingen-Rohr.

Turniersiege

Einzel

Doppel

Weblinks 
 
 
 

Tennisspieler (Rumänien)
Rumäne
Geboren 1998
Frau